Hippomarathrum longilobum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Hippomarathrum longilobum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longilobum